M74 peut désigner :
 Autoroute britannique M74 reliant Glasgow à Abington ;
 M74, une galaxie spirale de la constellation des poissons ;
 5,45 × 39 mm M74, une munition russe.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres